Не виплива́є — є помилкою, обумовленою тим, що певне положення обґрунтовується за допомогою слів «тому», «тобто», «таким чином», «через те», «отож», «отже», і подібних до них, хоча насправді причинно-наслідкового зв'язку тут немає, жодного висновку не робиться. Вислів лише зовні схожий на доведення. У цьому випадку нехтується можливість існування багатьох причин і порушується законом достатньої підстави і процесі ділового спілкування.

Література 
 Парасофізм / С. С. Яценко. — К.: Видавничий дів «Руське слово», 2011. — 84с.

Логічні хиби